Троїцька волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Троїцька волость — Валуйського повіту Воронезької губернії (1926).
 Троїцька волость — Новохоперського повіту Воронезької губернії.
 Троїцька волость — Новооскільського повіту Курської губернії;
 Троїцька волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії (1886);
 Троїцька волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії (1886);
 Троїцька волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії (1886).